Motocyklowe Grand Prix Włoch 2015 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która zostanie rozegrana 31 maja 2015 roku na torze Mugello Circuit w Mugello.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 we Włoszech